Dinarthrodes är ett släkte av nattsländor. Dinarthrodes ingår i familjen kantrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kantrörsnattsländor
Dinarthrodes